Molekulska formula -{C21H25NO}- se može odnositi na:

 Benzatropin
 Hepzidin

en:C21H25NO